Por Igreja de Fontearcada pode-se estar a referir a:
 Igreja de Fontarcada, Póvoa de Lanhoso.
 Igreja de Fonte Arcada, Sernancelhe.

Desambiguação